Galo Preto é um grupo instrumental brasileiro de choro criado em 1975 e formado originariamente por Afonso Machado no bandolim, José Maria Braga na flauta, Alexandre Paiva no cavaquinho, Bartholomeu Wiesc no violão, Marcos Farina no violão de 7 cordas e João Alfredo Schleder na percussão. Marcos foi substituído por Alexandre de La Peña.
Da formação original participaram os músicos Luis Otávio Braga (violão de sete cordas),substituído por Teo de Oliveira,Camilo Attie (pandeiro) e Reynaldo Santos (percussão)

Discografia

 "Galo Preto" (1978) RCA LP
 "Galo Preto" (1981) Independente LP
 "Bem-te-vi. Galo Preto" (1992) Leblon Records CD
 "Só Paulinho da Viola" (1994) Leblon Records CD
 "Só Cartola. Com Nelson Sargento e Elton Medeiros" (1999) Rob Digital CD
 "O Dono das Calçadas - Galo Preto, Nelson Sargento & Soraya Ravenle" (2001)
 "Nicanor Teixeira por Egberto Gismonti, Guinga, Turíbio Santos, Galo Preto, Maria Haro & 18 grandes intérpretes" (2001) Rob Digital CD
 "Diz que fui por aí - Andréa Pinheiro & Galo Preto" (2004)
 "Galo Preto - 30 Anos (2005)

Ver também 
Choro

Ligações externas 
Site oficial

Bandas do Brasil
Bandas de choro
Bandas formadas em 1975